Walchergraben ist der Name folgender Orte:

  Walchergraben (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
  Walchergraben (Gemeinde Deutschfeistritz), Ortsteil von Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark